Adolf von Deines ist der Name folgender Personen:

* Adolf von Deines (General, 1845) (1845–1911), deutscher General der Kavallerie
 Adolf von Deines (General, 1852) (1852–1914), deutscher General der Artillerie